Adelphia kan syfta på:

 Adelphia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Adelphia (växter) – ett släkte av växter
 Adelphia Communications Corporation – ett tidigare amerikanskt kabel-TV företag